Lucy Walker (klimmer), een Brits bergbeklimster uit de 19e eeuw
Lucy Walker (regisseur), een Brits filmregisseur uit de 20e/21e eeuw